L'Open GDF Suez est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie Premier, se dispute à Paris du 8 au .

Elena Dementieva remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Šafářová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iveta Benešová et Barbora Záhlavová Strýcová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open GDF Suez
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
France
Tennis en France en 2010
Tennis en février 2010
Sport en France en février 2010